«Weeping Silence» — мальтийская дум-/готик-метал-группа из Сиджиуи, созданная в 1995 году.

Биография

Дискография

Альбомы 
 «End of an Era» (2008)
 «Theatre of Life» (2011)
 «For the Unsung» (2012)
 «Opus IV Oblivion» (2015)

Мини-альбомы 
 «Promo 2009» (2009)

Демозаписи 
 «Deprived from Romance» (2000)
 «Demo 2003» (2003)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Готик-метал-группы
Дум-метал-группы Мальты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году